Comba bezeichnet:
 Comba, ein römisch-katholisches Titularbistum
 (7636) Comba, ein Asteroid des Hauptgürtels

Comba ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Comba (* 1936), italienischer Völkerrechtler 
 Emilio Comba (1839–1904), italienischer waldensischer Historiker und Pastor
 Enrico Comba (* 1956), italienischer Anthropologe und Religionswissenschaftler 
 Ernesto Comba (1880–1959), italienischer waldensischer Historiker und Pastor 
 Franck Comba (* 1971), französischer Rugby-Union-Spieler
 Ivano Comba (* 1960), italienischer Fußballspieler 
 Paul G. Comba (1926–2017), italienisch-US-amerikanischer Astronom
 Rocío Comba (* 1987), argentinische Diskuswerferin
 Sergio Hector Comba (* 1978), argentinisch-italienischer Fußballspieler